Južna Afrika može značiti:

 Južnoafrička Republika, današnja država koja se nalazi na južnom dijelu afričkog kontinenta
 Južna Afrika (regija), geografska regija koja obuhvaća jug afričkog kontinenta
 Transvaalska Republika, bivša država na jugu Afrike koja se službeno zvala Južnoafrička Republika.